Predrag Manojlović ist der Name folgender Personen:

* Predrag Manojlović, bekannt als Miki Manojlović (* 1950), jugoslawischer bzw. serbischer Schauspieler
 Predrag Manojlović (Wasserballspieler) (1951–2014), jugoslawischer Wasserballspieler